Макреш има више значења:

 Макреш, село и седиште истоимене општине у Видинској области, Бугарска
 Макреш (Свети Никола), село у општини Свети Никола, Северна Македонија
 Макреш (Старо Нагоричане), село у општини Старо Нагоричане, Северна Македонија

или:

 Општина Макреш, општина у Видинској области, Бугарска

или:

 Горњи Макреш, село у општини Гњилане, Косовскопоморавски округ, Србија
 Доњи Макреш, село у општини Гњилане, Косовскопоморавски округ, Србија